46-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2001 Ballon d’Or)»
18 декабря 2001 года

Золотой мяч: 
 Майкл Оуэн

(первый раз)

< 45-я Церемонии вручения 47-я >
Золотой мяч 2001 года (фр. 2001 Ballon d’Or) — 46-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football, церемония которого прошла 18 декабря 2001 года. По её итогам приз получил английский нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн. Он стал четвёртым английским футболистом (после Стэнли Мэтьюза в 1956, Бобби Чарльтона в 1966 и Кевина Кигана в 1978 и 1979 годах) и первым футболистом «Ливерпуля» — обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 23 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки  
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or»)2001  
						
 
						
Золотой мяч (France Football) 
Футбол в Европе в 2001 году